Церква Іоана Воїна — назва храмів, освячених в ім'я святого Іоана Воїна:

Храм Іоанна Воїна — в Богучарі, Воронезька область.

 Храм Іоанна Воїна — в Коврові.
 Храм Іоанна Воїна — в с. Миголощі, Новгородська область.

 Церква Іоанна Воїна на Якиманці — у Москві.

Храм Іоана Воїна — в Донецьку.
 Храм Іоана Воїна — у Києві.
 Церква Іоана Воїна — в Куянівці Сумського (колишнього Білопільського району) Сумської області.